Солтепек има више значења:

 Солтепек (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Солтепек (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Солтепек (Солтепек, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Солтепек (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Солтепек (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику